Riquilda es el nombre de los siguientes personajes: 
 Riquilda de Barcelona, vizcondesa consorte de Barcelona por el matrimonio con Udalardo I.
 Riquilda de Dinamarca.
 Riquilda de Polonia (desambiguación).
 Riquilda de Polonia (reina de Suecia) 
 Riquilda de Polonia (Wroclaw, Polonia ~1140 - 1185), princesa de Polonia, reina consorte de Castilla y León (1152-1157), condesa consorte de Provenza (1161-1166) y condesa consorte de Tolosa (1166-1183). 
 Riquilda de Tolosa (905 -955), niña de Tolosa y condesa consorte de Barcelona (925 -954).
 Riquilda de Henao (Mundos ~1027 - Messines, Flandes, 1087), condesa de Henao (1036-1087) y señora de Beaumont desde 1049.